

Cinema
 The Wife – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
 The Wife – cortometraggio del 1914 diretto da David Miles
 The Wife – film del 1995 diretto da Tom Noonan
 The Wife - Vivere nell'ombra (The Wife) – film del 2017 diretto da Björn Runge

Letteratura
 The Wife – romanzo del 2003 scritto da Meg Wolitzer